Planinski vrhovi u Srbiji preko 2.000 metara nadmorske visine su:

Vidi još 
 Planine Srbije
 Planinski vrhovi u Srbiji od 1.500 do 1.999 metara

Izvori 
Statistički godišnjak Republike Srbije 2007. godina

Планински врхови у Србији